Duck steht für:

 die Comic-Entenfamilie Duck von Disney, siehe Duck
 die US-amerikanische Automobilmarke Duck (1913), siehe Jackson Automobile Company#Duck
 das US-amerikanische Amphibienfahrzeug DUKW aus dem Zweiten Weltkrieg 
Geografisches:
 Duck Hole, See in Australien
 Duck Rock, Felsen in Australien

Personen:
 Denise Duck (* 1994), deutsche Laiendarstellerin
 Jacob Duck (* um 1600; † 1667), niederländischer Maler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duck (North Carolina), im Dare County
 Duck (West Virginia), im Clay County
 Duck Hill, im Montgomery County, Mississippi
 Duck Key, im Monroe County, Florida
 Duck Lake, im Calhoun County, Michigan
 Duck Port, im Madison Parish, Louisiana
 Duck Springs, im Etowah County, Alabama
 Duck Village, Kodiak Island, Alaska
 Duck Woods, im Prince George County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Duck Cove School, in Bucksport, Maine, ID-Nr. 93000640
 Duck Creek Lutheran Church and Cemetery, in Lodgepole, South Dakota, ID-Nr. 87000561
 Duck Creek Village, in Smyrna, Delaware, ID-Nr. 72000282
 Duck Creek Wickiup Village, in Meeker, Connecticut, ID-Nr. 75000537
 Duck Harbor Prehistoric District, in Isle au Haut, Maine, ID-Nr. 77001653
 Duck House, in St. Marys, Georgia, ID-Nr. 84000938
 Duck Lake Station Site, in Wamsutter, Wyoming, ID-Nr. 78002825
 Duck Mill, in Fitchburg, Massachusetts, ID-Nr. 85000982
 Duck Run Cable Suspension Bridge, in Trubada, West Virginia, ID-Nr. 97000783

Siehe auch:
 Duck River
 Duck Creek
 DUK